Bellulicauda är ett släkte av svampar. Bellulicauda ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bellulicauda